

Patronyme 

 Alexandre Aja (né en 1978), un cinéaste français ;
 David Aja (né en 1977), un auteur espagnol de comics ;
 José Aja (né en 1993), un joueur de football uruguayen ;
 Enrique Aja (né en 1960), un coureur cycliste espagnol ;
 Gonzalo Aja (né en 1946), un coureur cycliste espagnol.

Prénom 
 Aja est un prénom féminin germanique.
 Aja (née en 1963) est une actrice de films pornographiques américaine.
 Aja est une drag queen américaine.

Acronyme 
L'acronyme AJA peut désigner :
 Association de la jeunesse auxerroise, plus connue sous le nom AJ Auxerre, un club sportif ;
 Aéroport d'Ajaccio Napoléon Bonaparte, en Corse, en France (selon la liste des codes AITA) ;
 American Journal of Archaeology (en français, Journal américain d'archéologie), édité aux États-Unis par l'Institut archéologique américain.

Autres 
Aja peut désigner :
 Aja (ou Adja), un peuple du Bénin et du Togo ;
 Aja-gbe, une langue parlée par les Ajas au Bénin et au Togo ;
 Aja, une langue du Soudan du Sud ;
 Aja, un album du groupe Steely Dan (1977).

Homonymie de patronyme